Кунц () — німецьке прізвище; англомовний варіант . Відомі носії:
 Гельмут Кунц (; 1910—1976) — німецький лікар-стоматолог, штурмбаннфюрер СС.
 Герман Кунц (; 1847—1905) — німецький військовий письменник-історик.
 Еріх Кунц (; 1909—1995) — австрійський співак (баритональний бас).
 Джордж Фредерік Кунц (; 1856—1932) — американський експерт в області дорогоцінних каменів, мінералог та колекціонер мінералів.
 Дін Кунц (; 1945) — американський письменник у жанрі містики, трилеру та жахів.
 Стефані Кунц (; 1944) — американська письменниця, історик.
 Штефан Кунц (; 1962) — німецький футболіст (нападник), тренер.

Див. також 
 Кунце

 Німецькі прізвища